Балаклава:

 Балаклава — житловий масив на півдні Севастополя. До 1957 року Балаклава була окремим містом.
 Балаклава — район Великого Мельбурна, столиці австралійського штату Вікторія.
 Балаклава — головний убір.